Викрадення Європи — міфологічний сюжет, див. Європа (міфологія).

 «Викрадення Європи» (1720/21) — картина Джованні Баттісти Тьєполо.
 «Викрадення Європи» (1910) — картина Валентина Сєрова.

Картини за сюжетом